Ла-Вільдьє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 130 км на північ від Монпельє, 22 км на північ від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2019 року Ла-Вільдьє, Етабль, Р'єтор-де-Рандон, Сент-Аман i Серв'єр було об'єднано в новий муніципалітет Мон-де-Рандон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Вільдьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лозер